Baltazar Maria de Morais Júnior (Goiânia, 1959), futbolista brasiler que ocupava la posició d'atacant 
 Clodomir Santos de Morais
 Francisco Botelho de Morais e Vasconcelos (Torre de Moncorvo, Portugal, 1670 - Salamanca, Espanya, 1747), humanista 
 Lui Morais professor i filòsof brasiler, autor de llibres sobre filosofia, alquímia, literatura, xamanisme
 Prudente José de Morais e Barros (Itu, 1841 — Piracicaba, 1902), polític brasiler